Giovan Battista Strozzi ist der Name folgender Personen:

 Giovan Battista Strozzi (1489–1538), italienischer Patrizier, siehe Filippo Strozzi der Jüngere
 Giovan Battista Strozzi (Dichter) (1505–1571), italienischer Dichter
 Giovan Battista Strozzi (Schriftsteller) (1551–1634), italienischer Schriftsteller